Чёрный треугольник () — в британской системе фармакологической информации символ, который наносят на информационные материалы о лекарственных средствах для обозначения новых для рынка продуктов, или же в случае, если ранее известный продукт (лекарственное средство, вакцина) используется для достижения новой цели.  

Примеры, показывающие, в каких местах наносится чёрный треугольник:
 НовоеТорговоеНазваниеЛекарства▼
 НовоеТорговоеНазваниеЛекарства▼

Ссылки 
Black triangle scheme 
Commission on Human Medicines 
Фармакология
Символы